Habra steht für:
El Habra, abgegangene Staumauer bei Perrégaux, Provinz Mascara, Algerien
Habra (Indien), Stadt in Westbengalen, Indien
 La Habra, Stadt im Orange County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 La Habra Heights, Stadt im Los Angeles County, Kalifornien, Vereinigte Staaten